Стерджесс () — английская фамилия франко-норманского происхождения. Известные носители:
 Стерджесс, Альберт (1882—1957) — британский футболист, обладатель Кубка Англии 1915 года и игрок сборной Англии.
 Стерджесс, Джим (род. 1978) — британский актёр и певец.
 Стерджесс, Колин (род. 1968) — британский велогонщик, чемпион мира 1989 года в гонке преследования.
 Стерджесс, Эрик (1920—2004) — южноафиканский теннисист, победитель шести турниров Большого шлема в парных разрядах.

Примечания